Příjmení Dorman nosí více osobností:

 Lee Dorman (1942–2012) – americký baskytarista a zpěvák
 Avner Dorman (* 1975) – izraelský hudební skladatel
 Andy Dorman (* 1982) – velšský fotbalista